Rochlitz kan syfta på bland annat:

Platser 
Rochlitz, stad i Sachsen
Rochlitz, stad (tyskt namn) i Riesengebirge i Tjeckien

Personen`
 von Rochlitz, en adlig familj
Johann Friedrich Rochlitz (1769–1842), tysk skriftställare
Jürgen Rochlitz (född 1937), tysk politiker och vetenskapsman